Corte-Real - famiglia aristocratica portoghese

Persone 
 Gaspar Corte-Real – navigatore ed esploratore portoghese
 João Vaz Corte-Real – navigatore ed esploratore portoghese
 Miguel Corte-Real – esploratore e navigatore portoghese